Frente de Pobladores Revolucionarios, facció del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Xile)
 Federació de Partits Regionalistes, coalició electoral històrica d'Espanya
 Front Patriòtic Ruandès, partit polític de Ruanda
 Federació Portuguesa de Rugby, màxima institució reguladora del rugbi a Portugal
 Film-type Patterned Retarder, tecnologia de televisió 3D desenvolupada per LG Electronics